Feigin ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Feigin († 2022), Film- und Fernsehproduzent
 Boris Lwowitsch Feigin (* 1953), russischer Mathematiker
 Dov Feigin (1907–2000), israelischer Bildhauer
 Leo Feigin (* 1938), britischer Musikproduzent und Radiomoderator
 Mishone Feigin (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Michael Feygin